Calvariakapel is een kapel met doorgaans een voorstelling van calvarie en kan verwijzen naar: 

 Calvariekapel van Audinghen of Calvaire d'Audinghen, een kapel in Audinghen in de gelijknamige Franse gemeente
 Calvariekapel (Houthem), een kapel in Houthem in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul
 Calvariakapel van Klooster Calvariënberg, een kloosterkapel in de Nederlandse gemeente Maastricht
 Calvariekapel (Plaat), een kapel in Plaat bij Epen in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Kapel Groenstraat of Calvariekapel, een kapel in Waubach in de Nederlandse gemeente Landgraaf